

Matematica 
 div – abbreviazione dell'operatore matematico divergenza

Codici 
 DIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Divo (Costa d'Avorio)
 div – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua divehi

Informatica 
 <div>...</div> – elemento HTML che crea un livello logico block-level
 Div – funzione del linguaggio C

Medicina 
 Difetto interventricolare – malformazione congenita del cuore
 Dispositivo intravascolare – strumento che permette di mettere in comunicazione la superficie cutanea direttamente con il distretto desiderato.